Кастелфолит може да се отнася за следните три испански села:

 Кастелфолит де Рюбрегос
 Кастелфолит де ла Рока
 Кастелфолит дел Бош